DMC steht als Abkürzung für:
 Daelim Motor Company, südkoreanischer Motorradhersteller
 DataMatrix-Code, 2D-Code
 Debit Mastercard, Debitkarte von Mastercard
 DeLorean Motor Company
 Democratic Media Holdings
 Desert Mounted Corps, britischer Militärverband im Ersten Weltkrieg
 Destination Management Company, eine Spezialagentur in der Touristikbranche, siehe Incoming-Agentur
 Detroit Metal City, Manga, Film und Anime
 Deutscher Mais Club, Vereinigung von Maisfachleuten in Deutschland
 Deutscher Minicar Club, Dachverband für den funkferngesteuerten Modellrennsport
 Devil May Cry, Videospiel-Reihe
 Dhammakaya Meditation Channel, Fernsehsender der Dhammakaya-Stiftung
 Dimethylcarbonat, chemische Verbindung
 Disaster Monitoring Constellation, ein Verbund von Erdbeobachtungssatelliten
 Disco Mix Club, Organisation für DJs
 Dmc², siehe Degussa Metals Catalysts Cerdec
 Run-D.M.C., US-amerikanische Hip-Hop-Band
 Dough Moulding Compound, ein Faser-Matrix-Halbzeug, siehe Bulk Molding Compound
 Dukeries Motor Company, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Dull Men’s Club, internationaler Verein „langweiliger Männer“
 Dynamic Meshwork Communication, eine Technologie für (Funk-)Netzwerke wie Motorrad-Headsets
 Double Monocable Creissels, ein Seilbahnsystem
 Dollfus-Mieg & Compagnie, elsässische Textilfirma, siehe DMC (Dollfus-Mieg et Compagnie)

Siehe auch:
 DMC Tower

Abkürzung